Километро Веинтинуеве има више значења:

 Километро Веинтинуеве (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Километро Веинтинуеве (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику